John Hatting kan være flere personer:

 John Hatting (musiker) – dansk musiker
 John Hatting – formand for Kriminalforsorgsforeningen